Miejscowości w USA:
 Fabius – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Fabius – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Fabius (ang. Fabius Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Fabius (ang. Fabius Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Fabius (ang. Fabius Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Fabius (ang. Fabius Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Fabius (ang. Fabius Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Fabius (ang. Fabius Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga